Белінда Бенчич була чинною чемпіонкою, але вирішила натомість взяти участь у турнірі в Х'юстоні.

Луксіка Кумхун виграла титул, у фіналі перемігши Сабіне Лісіцкі з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Main Draw

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

OEC Taipei WTA Challenger, одиночний розряд